Cannonball (canção de Damien Rice)
 Cannonball (canção de Lea Michele)
 Cannonball (filme)
 Míssil (Marvel Comics)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema